Van der Straten (Nederlands adelsgeslacht), een Nederlandse adellijke familie
 Van der Straten (Belgisch adelsgeslacht), een Belgische adellijke familie